Lahnasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lahnasaari (ö i Lappland, Östra Lappland), 
 Lahnasaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Lahnasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Lahnasaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Lahnasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Lahnasaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar